Мадалена (порт. Madalena) — топоним.

 Мадалена (Азорские острова) — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, на острове Пику; входит в округ Азорские острова. 
 Мадалена (Амаранте) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Мадалена (Вила-Нова-де-Гайа) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту. 
 Мадалена (Лиссабон) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон. 
 Мадалена (Паредеш) — фрегезия в Португалии, входит в округ Порту. 
 Мадалена (Сеара) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 
 Мадалена (Томар) — район в Португалии, входит в округ Сантарен. 
 Мадалена (Шавеш) — город и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал. 
 Мадалена (район) — фрегезия в Португалии, входит в округ Азорские острова.